Любен Георгиев може да се отнася за:
 Любен Георгиев (актьор) (1884 – 1954), български актьор
 Любен Георгиев (литературовед) (1933 – 2001), български литературовед и литературен критик